Salmanov (en russe : Салманов ; littéralement « Fils de Salman ») est un nom de famille notamment porté par :

 Farman Salmanov (1931–2007), géologue azerbaïdjanais / soviétique / russe ;
 Vadim Salmanov (1912–1978), compositeur russe / soviétique.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri